Nederlandse personen 
Dirk Braat (1796-1859), burgemeester van Sluipwijk en Stein (Zuid-Holland) 
Arend Braat (1874-1947), politicus
Wouter C. Braat (1903-2000), archeoloog
Leo Braat (1908-1982), beeldhouwer en tekenaar
Bartho Braat (1950), acteur (zoon van Wouter)
Floris Braat (1979), kanovaarder

Onderneming
Braat N.V., machinefabriek op Java